Satusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Satusaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Satusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar